Сякотан (Хоккайдо)
 Повіт Сякотан
 Стара назва села Сікотан (Хоккайдо)